Саул:

 Саул (XI век до н. э.) — первый царь и основатель объединённого Израильского царства (около 1029—1005 гг. до н. э.).
 Саул (Савл) — апостол Павел.
 Саул, Бруно Эдуардович (1932—2022) — эстонский и советский политик, председатель Совета Министров Эстонской ССР в 1984—1988 годы.
 Саул, Джон (род. 1942) — современный американский писатель, мастер психотриллера и романов жанра хоррор.

См. также 
 Шауль